Los Xel'Naga son una raza conocida por su aparición en el videojuego Starcraft. Son descritos como una raza ancestral y la especie más poderosa conocida en el universo, raza creadora de los Zerg y de los Protoss en el universo StarCraft. Actualmente se desconoce su paradero. Los jugadores que apreciaron a fondo la historia del juego, infieren por diálogos in-game que un Xel'Naga (posiblemente el último) podría llegar a ser Amon.

Historia

Los Xel'naga llegaron a la Vía Láctea millones de años antes de La Gran Guerra. Sembraron muchas semillas en distintos mundos dentro de sus dominios. El objetivo de esto era encontrar al candidato que contenga la Pureza de Forma y al que tenga Pureza de Esencia.

Durante sus viajes se enteraron de La Voz en la Oscuridad, una entidad maligna del vacío que consumía civilizaciones enteras. Como los Xel'Naga valoraban la vida, lo encerraron en un cristal Argus.

La creación de los Protoss 

Los Xel'Naga estaban obsesionados con crear una raza perfecta y para esto dirigieron todos sus esfuerzos a lograr la "pureza de forma". Las criaturas de un distante planeta tropical llamado Aiur fueron elegidos por los Xel'Naga para guiar su evolución. Fue así como nacieron los Protoss que significa el primero en nacer, quienes poseían una gran adaptabilidad frente las condiciones naturales adversas y que poseían la capacidad de comunicarse mediante la telepatía. Los Protoss vivieron durante cientos de generaciones en paz y armonía, sin saber que los Xel'Naga guiaban sus pasos. Cuando los Protoss fueron conscientes del universo y tenían una tecnología avanzada, los Xel'Naga se dieron a conocer. Los Xel'Naga pronto fueron envidiados por los Protoss. Las luchas entre tribus por llegar a poseer las tecnologías más avanzadas , terminaron causando numerosas bajas entre los Xel'Naga, que años antes habían sido objeto de reverencia para los Protoss. Los Xel'Naga huyeron indignados de Aiur y fueron a realizar su siguiente gran obra: los Zerg.

La creación de los Zerg 

Los Xel'Naga realizaron un último esfuerzo por crear la raza perfecta pero esta vez pondrían sus esfuerzos en lograr una "pureza de la esencia". Viajaron por el universo hasta que llegaron al planeta Zerus, un mundo volcánico donde la vida era muy difícil. Encontraron allí unos parásitos muy interesantes. Ellos mutaron y modificaron genéticamente su ADN tomando el control de otros seres vivos que estuvieran por encima de la cadena evolutiva, enfocándose en las especies más poderosas para asimilar sus fortalezas , en cambio las especies más débiles eran exterminadas para conservar la suya aún más pura.

Los parásitos fueron llamados Zerg. Los Xel'Naga comprobaron que su nueva raza no sólo controlaba a otras criaturas, sino que también las mutaba, haciendo que les aparecieran caparazones, púas, garras y demás material defensivo y ofensivo. Los Xel'Naga dieron a los Zerg una mente común, la Supermente, una criatura que combinaba en un solo ser todos los pensamientos de los Zerg, así los Xel'Naga se aseguraron que no existiera en ellos pensamientos propios que detuvieran el desarrollo de toda la especie, el cual había sido su error con los Protoss; pero, este tipo de dominio también les traería serios problemas.

La desaparición de los Xel'Naga 

La Supermente Zerg organizó a su enjambre en castas según la fuerza de las criaturas parasitadas creando así el concepto de Colmena. Al mando de los ejércitos Zerg estaban los Cerebrados. Miles de años habían transcurrido ya cuando la Supermente descubrió la presencia de sus creadores. La Supermente tenía como único objetivo el desarrollo de su especie hasta la perfección, por ello decidió conveniente incorporar a los Xel'Naga a su base de genes. La Supermente logró neutralizar de cierta forma el vínculo con los Xel'Naga, por lo que estos estaban desprevenidos ante su ataque, perdieron numerosas naves nodrizas y fueron erradicados de Zerus, aunque posiblemente algunos hayan sobrevivido al embate Zerg, dado que los Xel'Naga de Zerus no conformaban la totalidad de la raza.

Referencias en el juego

"Los Xel'Naga crearon tanto a los Protoss como los Zerg, Comandante. Fueron dioses en sus tiempos."
- Dr. Emil Narud.

"El templo de los Xel'Naga canalizara los dos cristales." -  Matriaca de los Protoss Raszagal.

Razas de StarCraft

en:Races of StarCraft#Xel'Naga
ru:Расы StarCraft#Зел-нага